Jede Sekunde zählt steht für:

 Jede Sekunde zählt (Spielshow), deutsche Fernsehshow (2000–2001) 
 Jede Sekunde zählt (Buch) (Every Second Counts), Autobiografie von Lance Armstrong (2003) 
 Jede Sekunde zählt – Mindhunters, Alternativtitel von Mindhunters, Film von Renny Harlin (2004)
 Jede Sekunde zählt – The Guardian, US-amerikanischer Film von Andrew Davis (2006)